Biéler ist der Familienname folgender Personen:

 André Biéler (1914–2006), Schweizer evangelischer Geistlicher und Hochschullehrer
 Ernest Biéler (1863–1948), Schweizer Maler und Illustrator